Ocean puede referirse a:

 Ocean, un álbum de la colombiana Karol G;

 Ocean, una empresa de software;
 Ocean, un tren canadiense;
 Ocean, una localidad estadounidense en el Estado de Maryland;
 Ocean, un condado estadounidense en Nueva Jersey;
 Ocean, un rascacielos en construcción en Gold Coast, Australia.